Pühn ist der Familienname folgender Personen:

 Franklin Pühn (* 1925), deutscher Künstler und Bildhauer
 Hans Pühn (* 1943), deutscher Journalist und Autor
Sophie Kleinfeller-Pühn (1864–1931), deutsche Genremalerin